Mykolajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung meistens Nikolajewka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Stadt:
 Mykolajiwka (Kramatorsk) in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk

Autonome Republik Krim:
Mykolajiwka (Simferopol), Siedlung städtischen Typs im Rajon Simferopol
Mykolajiwka (Sowjetskyj), Dorf im Rajon Sowjetskyj

Oblast Charkiw:
Mykolajiwka (Isjum, Barwinkowe), Dorf im Rajon Isjum, Stadtgemeinde Barwinkowe
Mykolajiwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Mykolajiwka (Kupjansk, Dworitschna), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Dworitschna
Mykolajiwka (Kupjansk, Petropawliwka), Dorf im Rajon Kupjansk, Landgemeinde Petropawliwka
Mykolajiwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Mykolajiwka
Mykolajiwka (Losowa, Artilne), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Artilne
Mykolajiwka (Losowa, Schatiwka), Dorf im Rajon Losowa, Landratsgemeinde Schatiwka
Mykolajiwka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
Mykolajiwka (Sachnowschtschyna, Apolloniwka), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Landratsgemeinde Apolloniwka
Mykolajiwka (Sachnowschtschyna, Schewtschenkowe), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Landratsgemeinde Schewtschenkowe
Mykolajiwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
Mykolajiwka (Tschuhujiw, Lebjasche), Dorf im Rajon Tschuhujiw, Landratsgemeinde Lebjasche
Mykolajiwka (Tschuhujiw, Tschkalowske), Dorf im Rajon Tschuhujiw, Siedlungsratsgemeinde Tschkalowske
Mykolajiwka (Kupjansk, Wilchuwatka), Siedlung im Rajon Kupjansk, Landgemeinde Wilchuwatka
Mykolajiwka (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Cherson:
Mykolajiwka (Beryslaw, Tjahynka), Dorf im Rajon Beryslaw, Landgemeinde Tjahynka
Mykolajiwka (Beryslaw, Wyssokopillja), Dorf im Rajon Beryslaw, Siedlungsgemeinde Wyssokopillja
Mykolajiwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk
Mykolajiwka (Kachowka, Kostjantyniwka), Dorf im Rajon Kachowka, Landgemeinde Kostjantyniwka
Mykolajiwka (Kachowka, Rubaniwka), Dorf im Rajon Kachowka, Landgemeinde Rubaniwka
Mykolajiwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk

Oblast Chmelnyzkyj:
Mykolajiwka (Stara Synjawa), Dorf im Rajon Stara Synjawa

Oblast Dnipropetrowsk:
Mykolajiwka (Petrykiwka), Siedlung städtischen Typs im Rajon Petrykiwka
Mykolajiwka (Schyroke), Siedlung städtischen Typs im Rajon Schyroke
Mykolajiwka (Dnipro), Dorf im Rajon Dnipro (Dnipropetrowsk)
Mykolajiwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Mykolajiwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
Mykolajiwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Mykolajiwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka
Mykolajiwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Mykolajiwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka
Mykolajiwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
Mykolajiwka (Charzysk), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Charzysk
Mykolajiwka (Bachmut, Kodema), Dorf im Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Kodema
Mykolajiwka (Bachmut, Rosdoliwka), Dorf im Rajon Bachmut, Landratsgemeinde Rosdoliwka
Mykolajiwka (Kramatorsk, Kostjantyniwka), Dorf im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Kostjantyniwka
Mykolajiwka (Pokrowsk, Hrodiwka, südlich), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka, südlich gelegen
Mykolajiwka (Pokrowsk, Hrodiwka, nördlich), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Hrodiwka, nördlich gelegen
Mykolajiwka (Pokrowsk, Nowohrodiwka), Dorf im Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Nowohrodiwka
Mykolajiwka (Telmanowe), Dorf im Rajon Telmanowe
Mykolajiwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
Mykolajiwka (Wyschhorod), Dorf im Rajon Wyschhorod
Mykolajiwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw

Oblast Kirowohrad:
Mykolajiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Mykolajiwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Mykolajiwka (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod
Mykolajiwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)

Oblast Luhansk:
Mykolajiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe
Mykolajiwka (Sjewjerodonezk), Siedlung im Rajon Sjewjerodonezk
Mykolajiwka (Luhansk), Dorf im Rajon Luhansk
Mykolajiwka (Swerdlowsk), Dorf im Rajon Swerdlowsk

Oblast Mykolajiw:
Mykolajiwka (Bratske), Dorf im Rajon Bratske
Mykolajiwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
Mykolajiwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Mykolajiwka (Krywe Osero), Dorf im Rajon Krywe Osero
Mykolajiwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw

Oblast Odessa:
Mykolajiwka (Beresiwka), Siedlung städtischen Typs im Rajon Beresiwka
Mykolajiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Mykolajiwka (Kilija), Dorf im Rajon Kilija
Mykolajiwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
Mykolajiwka (Odessa), Dorf im Rajon Odessa
Mykolajiwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
Mykolajiwka (Schyrjajewe), Dorf im Rajon Schyrjajewe
Mykolajiwka (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
Mykolajiwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Mykolajiwka (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
Mykolajiwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Mykolajiwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa
Mykolajiwka (Reschetyliwka), Dorf im Rajon Reschetyliwka
Mykolajiwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw

Oblast Riwne:
Mykolajiwka (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw

Oblast Saporischschja:
Mykolajiwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Mykolajiwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka
Mykolajiwka (Melitopol, Plodorodne), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Plodorodne

Oblast Schytomyr:
Mykolajiwka (Swjahel, Jemiltschyne), Dorf im Rajon Swjahel, Siedlungsgemeinde Jemiltschyne
Mykolajiwka (Luhyny), Dorf im Rajon Luhyny
Mykolajiwka (Swjahel, Bronyky), Dorf im Rajon Swjahel, Landgemeinde Bronyky

Oblast Sumy:
Mykolajiwka (Bilopillja), Siedlung städtischen Typs in Rajon Bilopillja
Mykolajiwka (Buryn), Dorf im Rajon Buryn
Mykolajiwka (Ochtyrka), Dorf im Rajon Ochtyrka
Mykolajiwka (Romny), Dorf im Rajon Romny
Mykolajiwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Oblast Ternopil:
Mykolajiwka (Butschatsch), Dorf im Rajon Butschatsch

Oblast Tscherkassy:
Mykolajiwka (Smila), Dorf im Rajon Smila

Oblast Tschernihiw:
Mykolajiwka (Borsna), Dorf im Rajon Borsna
Mykolajiwka (Mena), Dorf im Rajon Mena
Mykolajiwka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky
Mykolajiwka (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka (Tschernihiw)

Oblast Winnyzja:
Mykolajiwka (Kosjatyn), Dorf im Rajon Kosjatyn
Mykolajiwka (Lityn), Dorf im Rajon Lityn
Mykolajiwka (Pischtschanka), Siedlung im Rajon Pischtschanka

Siehe auch:
 Rajon Mykolajiwka
 Mykolajiwka Perscha
 Mykolajiwka Druha
 Nowomykolajiwka (Begriffsklärung)
 Nikolajewka (Begriffsklärungsseite)